Köstlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Köstlinger (* 1946), österreichischer Sänger
 Maria Köstlinger (* 1972), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Köstinger